Sobieradz ist der Name von zwei Orten in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Sobieradz (Gryfino), deutsch Woltersdorf, Dorf in der Gmina Gryfino
 Sobieradz (Krzęcin), Dorf in der Gmina Krzęcin